Козице могу да буду:

 Козице (Столац), насеље у општини Столац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ;
 Козице (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ;
 Козице (Слатина), насеље у граду Слатини, Хрватска;
 Козице (Каштела), бивше насеље у Каштелима, Хрватска.

а могу бити и:
 Козице или шкампи - врста морских ракова (Nephrops norvegicus)

Види још 
 Козица